Gminy w USA:
 Northeast (ang. Northeast Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Northeast (ang. Northeast Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Orange